Agurk har flere betydninger:
 Almindelig agurk - den plante, hvis frugt man bruger som grøntsag, og som i daglig tale kaldes en agurk.
 Agurk (botanisk slægt) - planteslægten cucumisder, der bl.a. indeholder almindelig agurk og melon.
 Agurk (kortspil) - et svensk kortspil

Se også
 Agurketid - en periode hvor der er få reelle nyheder